Plaigne, commune française du département de l'Aude.
Éléonore Denuelle de La Plaigne, une des maîtresses de Napoléon.